Хмелевая — деревня в Ливенском районе Орловской области России.

Входит в состав Козьминского сельского поселения.

География 
Расположена вдоль ручья Хмелевой юго-восточнее посёлка Тихий Уголок, с которым связана автомобильной дорогой, выходящей на автомагистраль Р-119.

Население

Примечания

Ссылки 
 Хмелевая (деревня)

Населённые пункты Ливенского района